Ekslibris (znak) – znak własnościowy
 Exlibris (pismo) – pismo bibliofilskie
 Exlibris - Magiczne numery 1986-2000 – album zespołu Ziyo
 Ex Libris (dodatek Życia Warszawy)
 Exlibris (zespół muzyczny) – polski zespół power metalowy